Madonna – Maria z Nazaretu, matka Jezusa Chrystusa

Masowa kultura 
 Madonna – amerykańska piosenkarka
 Madonna – album muzyczny piosenkarki Madonny
 Madonna – minialbum grupy Secret
 Madonna – singel grupy Secret
 Lady Madonna – piosenka zespołu The Beatles

Sztuka 
 Madonna Sykstyńska – obraz Rafaela
 Madonna z Dzieciątkiem – średniowieczny obraz Giotta di Bondone
 Madonna szafkowa – mała, przenośna forma ołtarzowa
 Madonna z Montserrat – drewniana romańska figura
 Madonna – obraz malarza niderlandzkiego Petrusa Christusa